La formula molecolare C3H4O può indicare:
 Acroleina
 Alcol propargilico

Formule molecolari